Белашев — фамилия. Известные носители:
 Белашев, Виктор Григорьевич (1927—1981) — вице-адмирал ВМФ СССР.
 Белашев, Николай Никонорович (1911—1941) — Герой Советского Союза.